Big Fork Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Big Fork Township (Montgomery County, Arkansas)
 Big Fork Township (Polk County, Arkansas)